Ива́н Ива́нович Мака́ров:
 Макаров, Иван Иванович (1900—1937) — советский писатель.
 Макаров, Иван Иванович (1914—1980) — сержант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Макаров, Иван Иванович (род. 1937) — советский строитель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.